III: zonska liga BiH, također i kao III. zona, Mostarska zona, je bila jedna od zonskih liga Bosne i Hercegovine te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1959./60.  Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Borac" iz Čapljine.

Ljestvica 

 Lištica - tadašnji naziv za Široki Brijeg
 klubovi iz Hrvatske: Dubrovnik, GOŠK Dubrovnik, Neretva Metković, Neretvanac Opuzen

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 Kvalifikacije za Drugu saveznu nogometnu ligu 1960.
 II. zonska nogometna liga BiH – Tuzla 1959./60. 
 II. zonska nogometna liga BiH – Banja Luka 1959./60. 
 Podsavezna nogometna liga Livno 1959./60.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Godišnjak FSJ 1959-60, Beograd, 1960., ISSN: 0351-2894, str. 165  
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 205 
 Dubravko Cota: "Plamen" - GOŠK : 1919 - 1979., Dubrovnik, 1979., UDK: 796.332(497.5 Dubrovnik)(091) * 061.237(497.5 Dubrovnik):796.332](067.5), str. 81 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1959. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1960. godina 
  

1959-60 1 III
 III
1959-60 1 III